Emil Petersson kan syfta på:
Emil Petersson i Karlskrona (1880-1964), folkpartistisk riksdagsman
Emil Petersson i Gäddvik (1887-1941), riksdagsman för högerpartiet